HMS Erebus ha sido el nombre usado por cinco buques de la Royal Navy por el Erebus, y es en remembranza de la región oscura del Hades en la mitología griega.  HMS Erebus  puede deberse a alguna de las siguientes unidades navales británicas:

  fue un buque lanzacohetes (rocket vessel según la terminología inglesa) botado en 1807, y convertido a balandra armada con 18 cañones en 1808, y a brulote en 1809, y finalmente a navío de línea de sexta clase armado con 24 cañones en 1810. Fue vendido en 1819.
  fue un bombarda armada con 14 cañones botado en 1826. Este buque, junto al HMS Terror, tomó parte en la expedición a la Antártica de James Clark Ross entre 1839 y 1843. Se dotó de propulsión a hélice a ambos buques en 1844, y tomaron parte en la expedición de John Franklin al Ártico en 1845, donde se vio atrapado entre el hielo cerca de King William Island y fue abandonado en 1848.
  fue una batería flotante metálica y con propulsión a hélice, armada con 16 cañones, botada en 1856 y vendida en 1884.
  fue un acorazado de clase Audacious botado en 1864 con el nombre HMS Invincible. Fue renombrado como HMS Erebus en 1904, HMS Fisgard II en 1906 y echado a pique en 1914.
  fue un monitor de clase Erebus botado en 1916 y desguazado en 1946.

Referencias 

Nombres de buques británicos